Les Aventuriers (Ice Palace) est un film américain réalisé par Vincent Sherman en 1960.
 Les Aventuriers est un film franco-italien réalisé par Robert Enrico en 1967.
 Les Derniers Aventuriers (The Adventurers) est un film américain de Lewis Gilbert sorti en 1970
 Les Aventuriers est un recueil de récits de Pierre Bellemare.
 Les Aventuriers est un festival de rock à Fontenay-sous-Bois créé en 2005.

Autres 
 Les Aventuriers d'Eden River (Flight from Justice) est un téléfilm américano-canadien réalisé par Don Kent en 1993.
 Les Aventuriers de Koh-Lanta est une émission de télé-réalité française créée en 2001.
 Les Aventuriers de la 4ème dimension (My Science Project) est un film américain réalisé par Jonathan R. Betuel en 1985.
 Les Aventuriers de l'air est un film français réalisé par René Jayet en 1950.
 Les Aventuriers de la jungle (Die Goldene Göttin vom Rio Beni) est un film franco-germano-brésilien réalisé par Franz Eichhorn et Eugenio Martín en 1964.
 Les Aventuriers de l'Amazone (Eight Hundred Leagues Down the Amazon) est un film américano-péruvien réalisé par Luis Llosa en 1993.
 Les Aventuriers de la rivière sauvage (White Wolves II: Legend of the Wild) est un film américain réalisé par Terence H. Winkless en 1995.
 Les Aventuriers de l'enfer (La Leggenda del rubino malese) est un film italien réalisé par Antonio Margheriti en 1985.
 Les Aventuriers de l'extrême (Fearless) est un téléfilm néo-zélandais réalisé par Charlie Haskell en 1999.
  (The Stars Fell on Henrietta) est un film américain réalisé par James Keach en 1995.
 Les Aventuriers de l'or perdu (Horror Safari) est un film italien réalisé par Alan Birkinshaw en 1982.
 Les Aventuriers de l'ouest sauvage (A Town Called Hell) est un film britannico-espagnol réalisé par Robert Parrish en 1971.
 Les Aventuriers des îles oubliées est un documentaire français réalisé par Patrice Franceschi en 2004.
 Les Aventuriers des mers du Sud est un téléfilm français réalisé par Daniel Vigne en 2006.
 Les Aventuriers du bout du monde (High Road to China) est un film américain réalisé par Brian G. Hutton en 1983.
 Les Aventuriers du cobra d'or (I Cacciatori del cobra d'oro) est un film italien réalisé par Antonio Margheriti en 1982.
 Les Aventuriers du désert (The Walking Hills) est un film américain réalisé par John Sturges en 1949.
 Les Aventuriers du Far West (Death Valley Days) est une série télévisée américaine créée par Ruth Woodman en 1952.
 Les Aventuriers du fleuve (The Adventures of Huckleberry Finn) est un film américain réalisé par Michael Curtiz en 1960.
 Les Aventuriers du Kasaï (Konga Yo) est un film franco-congolais réalisé par Yves Allégret en 1962.
 Les Aventuriers du Kilimandjaro (Killers of Kilimanjaro) est un film britannique réalisé par Richard Thorpe en 1959.
 Les Aventuriers du Mékong est un film français réalisé par Jean Bastia en 1958.
 Les Aventuriers du monde perdu (The Lost World) est un téléfilm américano-britannique réalisé par Stuart Orme en 2001.
 Les Aventuriers du Nouveau-Monde est un feuilleton télévisé français créé en 1986.
 Les Aventuriers du paradis (Second Noah) est une série télévisée américaine créée en 1996.
 Les Aventuriers du timbre perdu (Tommy Tricker and the Stamp Traveller) est un film canadien réalisé par Michael Rubbo en 1988.
 Les Aventuriers d'un autre monde est le nom d'un groupe de rock français né en 2007 et réunissant plusieurs musiciens, dont Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka, Cali et Raphaël

Voir aussi